Schowten (ukrainisch , deutsch „Oktober“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Schowten, früherer Name von Suhariwske, Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna
 Schowten, früherer Name von Nowe (Kasanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Kasanka
 Schowten, früherer Name von Sonjatschne (Otschakiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw
 Schowten, früherer Name von Petrowiriwka, Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe
 Schowten, früherer Name von Lissowi Chutory, Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka
 Schowten, früherer Name von Jesupil, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Tysmenyzja

Siehe auch:
 Schowtnewe
 Schowte
 Schouten